Robin Ramsay (ur. 1937) – australijski aktor
 Robin Ramsay (ur. 1948) – szkocki wydawca i pisarz

Zobacz też